Municipio de Young puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

en Estados Unidos:

 Municipio de Young (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Young (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.
 Municipio de Young (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.

en Uruguay:

 Municipio de Young (Uruguay), un municipio del departamento de Río Negro.